Das Betfred World Matchplay 2021 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 17. bis zum 25. Juli 2021 von der Professional Darts Corporation (PDC) zum insgesamt 28. Mal ausgetragen. Nicht wie 2020 fand dieses Turnier in der Marshall Arena in Milton Keynes, sondern wieder am ursprünglichen Ort The Winter Gardens in Blackpool statt.

Im Finale gewann der Schotte Peter Wright gegen den Vorjahressieger Dimitri Van den Bergh aus Belgien mit 18:9 legs. Wright erhielt also zum ersten Mal die Phil Taylor Trophy und behauptete somit den 2. Platz in der PDC Order of Merit.

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier mit insgesamt 32 Teilnehmern wurde jede Partie in Legs gespielt. In der ersten Runde mussten zehn Legs gewonnen werden. Bis zum Finale stieg die Anzahl der zu gewinnenden Legs pro Runde an, im Finale wurden dann mindestens 18 Gewinnlegs gespielt. Wichtig ist, dass eine Partie mit zwei Legs Vorsprung gewonnen werden musste.

Bis 2012 unterschied sich das World Matchplay von anderen Dartturnieren dadurch, dass kein Entscheidungs-Leg angesetzt wurde. Stattdessen wurde solange gespielt, bis ein Spieler sich einen Vorsprung von zwei Legs herausspielen konnte. Diese Regelung wurde 2013 abgeändert. Die Anzahl der Extra-Legs, in denen ein Spieler die Entscheidung durch einen Vorsprung von zwei Legs herbeiführen kann, ist seitdem auf fünf begrenzt. Anschließend wird ggf. ein Entscheidungs-Leg gespielt, das einem Sudden Death entspricht.

Preisgelder 
Das Gesamtpreisgeld belief sich wie in den beiden vorherigen Jahren auf £ 700.000. Diese verteilten sich wie folgt auf die 32 Teilnehmer:

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld des World Matchplays bestand aus der gesetzten Top 16 der PDC Order of Merit sowie den Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit, die noch nicht über die Order of Merit qualifiziert waren. Die PDC Pro Tour Order of Merit beinhaltet alle erspielten Preisgelder der Pro Tour und European Tour zwischen dem Players Championships Nr. 14 2020 (12. September 2020) und dem Players Championships Nr. 20 2021 (9. Juli 2021). Die Auslosung fand am 9. Juli 2021 um 13 Uhr statt.	

Top 16 der Order of Merit
 Gerwyn Price
 Peter Wright
 Michael van Gerwen
 James Wade
 Rob Cross
 Gary Anderson
 Michael Smith
 Dimitri Van den Bergh
 Dave Chisnall
 José de Sousa
 Nathan Aspinall
 Glen Durrant
 Krzysztof Ratajski
 Daryl Gurney
 Joe Cullen
 Jonny Clayton

Top 16 der Pro Tour Order of Merit
 Brendan Dolan
 Devon Petersen
 Damon Heta
 Danny Noppert
 Dirk van Duijvenbode
 Ross Smith
 Mensur Suljovic
 Stephen Bunting
 Mervyn King
 Luke Humphries
 Gabriel Clemens
 Vincent van der Voort
 Ryan Searle
 Ian White
 Callan Rydz
 Chris Dobey
 Jermaine Wattimena

Setzliste

Ergebnisse

Finale

Sonstiges 
Dimitri Van den Bergh konnte im Achtelfinale gegen Dave Chisnall den Rekord für die meistgeworfenen 180er pro Leg in einem World-Matchplay-Match einstellen. Der Belgier warf in 19 gespielten Legs 14 180er. Diese Bestmarke von 0,737 180er pro Leg teilt er sich nun mit Phil Taylor, der beim 16:3-Viertelfinalsieg gegen Adrian Lewis 2009 ebenso 14 Maxima warf.

Mit einem Average von 110,37 hält Peter Wright nun den Rekord für den höchsten Average in einem World Matchplay Halbfinale. Bis dato lag der Rekord bei 107,61 von Phil Taylor beim World Matchplay 2013 gegen James Wade.

Peter Wright wurde mit seinem Sieg zum fünften Spieler, der es schaffte, im Verlauf seiner Karriere sowohl die Weltmeisterschaft als auch das World Matchplay zu gewinnen. Vorher gelang es nur Phil Taylor, Michael van Gerwen, Gary Anderson und Rob Cross, diese beiden renommiertesten Titel im Darts zu gewinnen.

Dimitri Van den Bergh hatte im Vorjahr erstmals am World Matchplay teilgenommen und auf Anhieb den Titel errungen. Somit war das Finale 2021 seine erste Niederlage in diesem Wettbewerb, nachdem er seine ersten neun Spiele alle gewonnen hatte.

Am 19. Juli 2021 wurden in England nahezu alle Beschränkungen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie aufgehoben. Die Begegnung José de Sousa gegen Gabriel Clemens am Vortag war daher die letzte Darts-Partie, die von den Corona-Regeln geprägt war.

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrugen DAZN und Sport1 das Turnier. Zudem waren alle Spiele im Livestream auf der Website der PDC zu sehen.

Weblinks 

 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2021
Dartveranstaltung 2021
Dartwettbewerb in Blackpool